Baoulé kan syfta på följande:
 Baule, en folkgrupp i Elfenbenskusten och Ghana
 Baoulé (källflöde till Bali), i Elfenbenskusten och Mali
 Baoulé (biflöde till Bakoye), i Mali